Немецкие подводные лодки
 U-125 (1918)
 U-125 (1940)